MTV Music puede hacer referencia a los siguientes canales de televisión:

 MTV Music (Australia y Nueva Zelanda)
 MTV Music (Reino Unido e Irlanda)
 MTV Music (Grecia)
 MTV Music (Italia)
 MTV Music (Polonia)
 MTV Music 24, un canal de televisión paneuropeo.
 Listado de canales de MTV.